Statistika Maltese Premier League v sezoně 1948/49.

Přehled 

Hrálo osm týmů, šampionem se stal tým Sliema Wanderers FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1948
Fotbal v Evropě v roce 1949